Kutyavilág (1992–1994), Jim Henson sorozata
 Kutyavilág (1995), Carlo Carlei filmje
 Dug kalandjai (néhány helyen Kutyavilág, 2021) Bob Peterson sorozata